NBB beker 2009/10 (mannen)
 NBB beker 2009/10 (vrouwen)